Manfredi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Bartolomeo Manfredi (1582−1622), italiensk målare
 Eustachio Manfredi (1674-1739), italiensk matematiker, astronom och poet 
 Filippo Manfredi (1731–1777), italiensk violinist och kompositör
 Maddalena Manfredi (1673–1744), italiensk poet och översättare
 Nino Manfredi (1921-2004), italiensk skådespelare
 Valerio Massimo Manfredi (född 1943), italiensk skriftställare

Italienska efternamn